Еда:
 Еда — пища.
 «Еда» — кинофильм 1990 года, режиссёр Генри Джэглом.
 «Еда» — общероссийский телеканал, посвященный кулинарии.

Гидроним 
 Ёда — река, впадает в Кубенское озеро в Вологодской области.
 Ёда — река, приток реки Икей.
 Еда — река, приток реки Лёжи.
 Еда — река, приток реки Черёмуха в Рыбинском районе Ярославской области.

См. также 
 «Корпорация „Еда“» — американский документальный фильм 2008 года.